112-я Башки́рская кавалери́йская диви́зия — соединение, созданное для участия в Великой Отечественной войне по национально-региональному признаку. Сформировано в Уфе в декабре 1941 года.

История

Создание 

Основанием создания явилось обращение правительства Башкирской АССР в ГКО СССР в ноябре 1941 года с просьбой создать за счёт республиканских ресурсов 2 кавалерийские дивизии. После получения согласия 17 и 29 ноября 1941 года бюро обкома ВКП(б) и Совнаркома БАССР издали постановления, определяющие порядок действий по формированию дивизий.

Из хозяйств республики было передано 13,3 тысячи лошадей, упряжь, обмундирование, фураж и т. д. Комплектование личного состава проходило в основном за счёт пополнения из сельских районов Башкирской АССР. Значительное число командиров из башкир и татар, по разрешению Главного управления формирования Красной Армии, было отозвано с фронта, из других военных округов. В декабре 1941 — январе 1942 гг. прибыли постоянные командиры полков: майор Т.Т.Кусимов (1-й кавалерийский полк), майор Г.А.Нафиков (2-й кавалерийский полк), майор Г.Д.Макаев (3-й кавалерийский полк). 25 декабря 1941 года прибыл и вступил в должность начальника формирования дивизии полковник М.М.Шаймуратов, который был отозван с фронта с должности командира 1-го особого кавалерийского полка в составе гвардейского кавалерийского корпуса генерала Л. М. Доватора.

Создание 112-й и 113-й кавалерийских дивизий происходило на месте отправленных на фронт в октябре-ноябре 1941 года 74-й и 76-й кавалерийских дивизий в районе станции Дёма в Уфимском (112-я кавалерийская дивизия) и Благовещенском районах (113-я кавалерийская дивизия) республики.

2 марта 1942 года комиссия Южно-Уральского военного округа оценила подготовку 112-й кавдивизии, как готовой к отправке на фронт. Подготовка 113-й кавдивизии к этому времени не была завершена в связи с острой нехваткой командного состава и материальных ресурсов у республики. Поэтому по директиве НКО личный состав 113-й кавалерийской дивизии был передан для доукомплектования других частей (в 112-ю кавалерийскую дивизию, 9-й запасной кавалерийский полк (г. Туймазы), 11-ю Оренбургскую кавалерийскую дивизию.

6 марта 1942 издан приказ командующего войсками Южно-Уральского военного округа о включении 112-й кавдивизии в состав войск ЮУВО

22 марта 1942 года председатель Президиума Верховного Совета БАССР Р.К.Ибрагимов вручил дивизии знамя Президиума Верховного Совета и Совета Народных Комиссаров Башкирской АССР,

Первоначально дивизия насчитывала 3823 человека (командно-начальствующий состав — 304, младший начальствующий — 431, рядовые — 3088). Ко времени завершения комплектования башкиры составляли 81,4 %, татары 14,5 %, русские 3,3 % и др. национальности 0,8 %.

11 апреля 1942 приказом НКО СССР 112 кавдивизия включена в состав 8-го кавалерийского корпуса 3-й армии Брянского фронта.

17 апреля 1942 года 112-я Башкирская кавалерийская дивизия начала отправку личного и конского составов железнодорожными эшелонами до ст. Ефремово Московско-Донбасской железной дороги. Всего было отправлено 13 эшелонов.

1 мая 1942 года бойцы 112-й кавдивизии приняли воинскую присягу.

В состав 8-го кавалерийского корпуса также входили 21-я горно-кавалерийская дивизия и 55-я кавалерийская дивизия.

Боевой путь 
Со 2 июля 1942 года 112-я кавдивизия участвует в боевых действиях 3-й армии Брянского фронта, в оборонительных сражениях Сталинградской битвы на рубеже реки Олым. За время со 2 по 8 июля 1942 года на рубеже Алёшки — Малые Борки — Святоша части 112-й кавдивизии уничтожили 320 вражеских солдат и офицеров, 2 склада с боеприпасами, вывели из строя 57 ручных и станковых пулемётов, 12 орудий, 2 танка, 10 грузовых автомобилей и другой боевой техники противника.

С 10 июля по 9 октября 1942 года дивизия вела бои на рубеже обороны Казинка-Вторые Тербуны (Курская область). 10 июля 1942 года при освобождении села Лобановка погиб командир 294-го кавполка майор Нафиков Г. А. 31 июля 1942 года в газете «Красная звезда» появился очерк «В Башкирской дивизии», К. Симонова незадолго до этого посетившего дивизию и опубликовавшего статью о подвиге бойцов в дивизионной газете.

22 октября 1942 года решением Ставки Верховного главнокомандования был вновь создан Юго-Западный фронт, в состав 5-й танковой армии которого вошёл 8-й кавкорпус (и в том числе 112-я кавдивизия). К 8 ноября корпус вышел к реке Дон и начал контрнаступление.

С 16 декабря 1942 года 112-я Башкирская кавалерийская дивизия участвовала в Среднедонской наступательной операции Юго-Западного и части сил Воронежского фронтов.

Во второй половине декабря 1942 г. — в начале января 1943 г. в составе 8-го кавкорпуса участвовала в боях по освобождению станции Чернышков и городов Чернышковский и Морозовск Донецкой области.
В ночь на 31 декабря дивизии корпуса, совместно с 53-й механизированной бригадой обошли оборону противника. Они, воспользовавшись темнотой, подошли к хутору Красный Яр, взяли в кольцо и на утро внезапным налётом овладели им.
В авангарде шли кавалеристы 112-й дивизии.
Противник был застигнут врасплох и не смог оказать активного сопротивления. Гарнизон хутора Красный Яр состоял из так называемой группы «Оберста Штагеля», в которой свыше 100 человек являлись личным составом авиационной части, дислоцировавшейся на аэродроме близ Чернышковского. Были захвачены также оперативные документы, мощные радиостанции, до 20 легковых и около 100 грузовых машин, три склада с продовольствием и один — с медикаментами.
31 декабря противник силами до двух батальонов пехоты при поддержке 15 танков предпринял две последовательные контратаки на Красный Яр со стороны Чернышковского. Они были отбиты с большими для него потерями.
Утром 5 января 55-я и 112-я кавдивизии и другие соединения 5-й танковой армии после упорных боев против вражеских автоматчиков освободили город Морозовск. В этих боях было захвачено около 10 складов с боеприпасами, склад с горючим, 60 автомашин, 50 самолётов и несколько миллионов снарядов и авиабомб.
В ходе этих боёв дивизия понесла большие потери. Из трёх полков был сформирован один сводный отряд. Командиром этого отряда стал командир 294-го полка подполковник Г. Е. Фондеранцев.

В середине января 1943 года дивизия получила пополнение. В составе пополнения преимущественно были части из Средней Азии и 7-й маршевый эскадрон, прибывший из 9-го запасного кавалерийского полка (г. Туймазы).

22 января 1943 года у г. Белая Калитва, героически стояли в обороне 33 воина из 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, под командованием лейтенанта А. Атаева, получившего посмертно звание Героя Советского Союза. 

Со 2 февраля 1943 года 8-й кавкорпус действовал в составе 3-й гвардейской армии (командующий генерал-лейтенант Д. Д. Лелюшенко).

В феврале 1943 года дивизия в составе 8-го кавалерийского корпуса совершила глубокий рейд в тыл врага на г. Ворошиловград. 23 февраля 1943 года при выходе полка из рейда между селами Петровское и Юлино Ворошиловградской области погиб командир дивизии генерал-майор М. М. Шаймуратов.

За время рейда дивизия прошла с боями более 400 километров; ею было уничтожено почти 3000 солдат неприятеля, 56 танков, 6 самолётов, 6000 автомашин противника. Трофеями дивизии стали 5 оружейных, 8 продуктовых складов, 31 самолёт, 20 танков, 115 автомашин; около 2000 солдат и офицеров были взяты в плен. Освобождено от врага более сотни населённых пунктов. За героизм, проявленный в ожесточённых боях под Сталинградом, 213 бойцов и командиров дивизии отмечены правительственными наградами.

За эту операцию 8-го кавалерийский корпус, был переименован в 7-й гвардейский кавалерийский корпус, дивизия 14 февраля 1943 года преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Гвардейскими стали и полки дивизии.

После гибели М. М. Шаймуратова дивизию возглавил полковник Г. А. Белов.

С 15 апреля 1943 года по 30 августа 1943 года в резерве Ставки ВГК

С 13 мая 1943 года по 12 июля 1943 года дивизия осуществляет переформирование в г. Павловск Воронежской обл.; получает пополнение, в том числе из числа личного состава 16-й и 81-й кавдивизий 4-го кавкорпуса.

Осенью 1943 года дивизия принимает участие в Черниговско-Припятской операции. 21 сентября 1943 года за отличие в боях по освобождению Чернигова дивизии присвоено почётное наименование «Черниговская».

25 сентября части дивизии выходят к Днепру. За участие в битве за Днепр свыше 1,4 тыс. бойцов и командиров дивизии были отмечены правительственными наградами; звание Героя Советского Союза получили 54 человека, в их числе командир дивизии генерал-майор Г. А. Белов, командир 58-гвардейского кавполка полковник Т. Т. Кусимов, Ахметшин К. Х. Т. Г. Халиков и др.

В ноябре 1943 года дивизия дивизия участвовала в освобождении городов и сёл Белоруссии в ходе Гомельско-Речицкой операции.

С 8 по 14 января 1944 года участвует в Мозырском рейде 7-го гвардейского кавалерийского корпуса, участвует в освобождении городов Мозырь и Сарны, награждена орденом Красного Знамени.

Март 1944 года — наступление на Владимир-Волынский.

С 18 июля 1944 года по 2 августа 1944 года дивизия участвовала в освобождении городов и сёл Украины, Белоруссии, Польши в Люблинско-Брестской операции. За взятие городов Калиш и Люблин дивизия была награждена орденом Суворова II степени; 58-й и 62-й гвардейские кавалерийские полки и 148-й гвардейский артиллерийско-миномётный полк награждены орденами Красного Знамени

С августа 1944 года по 9 января 1945 года в обороне на восточном берегу Вислы. За взятие города Томашув-Мазовецкий 60-й гвардейский кавалерийский полк награждён орденом Красного Знамени; 58-й гвардейский кавалерийский полк и 148-й гвардейский артиллерийско-миномётный полк удостоены наименования «Томашувских».

С 10 февраля 1945 года по 4 апреля 1945 года дивизия участвовала в Восточно-Померанской операции.

С 19 апреля 1945 года по 5 мая 1945 года — в Берлинской стратегической операции. Награждена орденом Кутузова II степени.

За годы Великой Отечественной войны дивизия прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 км. 15 раз отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, как отличившаяся в боях.

Подчинённость

Состав дивизии 
275-й кавалерийский полк

294-й кавалерийский полк

313-й кавалерийский полк

101-й конно-артиллерийский дивизион

101-й артиллерийский парк

112-й разведывательный дивизион

83-й отдельный полуэскадрон связи

112-й медико-санитарный взвод (80-й медико-санитарный эскадрон)

112-я отдельная рота химической защиты

379-й дивизионный ветеринарный лазарет

1927-я полевая почтовая станция

1030-я полевая касса Госбанка

Состав дивизии после 14 февраля 1943 года указан в статье 16-я гвардейская кавалерийская дивизия.

Командный состав дивизии

Командиры дивизии 
 Шаймуратов, Минигали Мингазович (декабрь 1941 — 23 февраля 1943), полковник, ;
 Белов, Григорий Андреевич (февраль 1943—1945), полковник, .

Начальники штаба дивизии 
 Голенев, Иван Иванович (март 1942 — ?), майор.

Командиры полков 

 275-й кавалерийский полк (58-й гвардейский кавалерийский полк):
 Кусимов, Тагир Таипович, март 1942 — ноябрь 1942, апрель 1943 — май 1944, майор, с февраля 1944 полковник.
 Гайсин, Шарафутдин Гиматдинович- с мая 1944 г., майор
 294-й кавалерийский полк (60-й гвардейский кавалерийский полк):
 Нафиков, Гарей Абдуллович, январь 1942 — 10 июля 1942, майор.
 Фондеранцев, Герасим Ефимович (1899 г.р.), до апреля(?) 1943 года подполковник.
 Горлатов Иван Фёдорович (1906 г.р.), с июля(?) 1943, подполковник
 313-й кавалерийский полк (62-й гвардейский кавалерийский полк):
 Макаев, Гариф Давлетович, с января 1942, майор
 Маркарян, Мисак Гевандович (1909 г.р.), с июля(?) 1943, подполковник.
 101-й конный артдивизион (148-й артиллерийско-миномётный полк):
 Хабиров, Сайфулла Халилович (1905 г.р.), с января 1942 командир батареи 101 кад, подполковник
 80-й отдельный медико-санитарный эскадрон
 Каракинов Петр Андреевич, с февраля 1942 военврач третьего ранга (1943 г. — полковник)
 Давлетов Ахмет Сагадат-Гареевич, командир хирургического взвода

Отличившиеся воины дивизии 

3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро полными кавалерами ордена Славы.

Герой Российской Федерации
 Шаймуратов, Минигали Мингазович

 Герои Советского Союза.

 Азалов, Клычнияз
 Азовкин, Юрий Петрович
 Аминев, Зуфар Закирович
 Аминов, Халлак
 Антошин, Яков Фёдорович
 Арсенюк, Александр Николаевич
 Атаев, Аннаклыч
 Ахмеров, Габит Абдуллович
 Ахметшин, Каюм Хабибрахманович
 Байрамов, Мульки
 Безуглов, Григорий Викторович
 Белов, Григорий Андреевич
 Биктимиров, Салман Галиахметович
 Бояркин, Василий Илларионович
 Булатов, Худат Салимьянович
 Буторин, Виктор Васильевич
 Васильев, Михаил Павлович
 Велисов, Григорий Никитович
 Вишневецкий, Владимир Михайлович
 Воронин, Андрей Фёдорович
 Габдрашитов, Фазулла Габдуллинович
 Галкин, Владимир Александрович
 Гатиатуллин, Шакир Юсупович
 Гизатуллин, Абдулла Губайдуллович
 Гречушкин, Дмитрий Фёдорович
 Грицынин, Константин Данилович
 Давлетов, Абдрауф Ганеевич
 Давлятов, Бакир Рахимович
 Данильянц, Еремей Иванович
 Даутов, Искандер Садыкович
 Дачиев, Хансултан Чапаевич
 Двадненко, Иван Карпович
 Довлетджанов, Бердимурат
 Калинич, Николай Денисович
 Карпов, Михаил Павлович
 Кенжебаев, Туле Таскентбайулы
 Коржов, Даниил Трофимович
 Корсун, Николай Нестерович
 Красиков, Александр Васильевич
 Кужаков, Мурат Галлямович
 Кусимов, Тагир Таипович
 Лунин, Яков Михайлович
 Манахов, Евгений Фёдорович
 Меньшиков, Пётр Михайлович
 Миннигулов, Тафтизан Тагирович
 Михайлюк, Емельян Иосифович
 Мухамед-Мирзаев, Хаваджи
 Набиев, Вали Набиевич
 Нагорный, Михаил Петрович
 Никифоров, Алексей Фёдорович
 Николаенко, Иван Дементьевич
 Панов, Александр Семёнович
 Платонов, Георгий Фёдорович
 Попов, Пётр Дмитриевич
 Разволяев, Иван Павлович
 Рахматуллин, Шамиль Саидович
 Рудой, Анатолий Михайлович
 Свеженцев, Илья Фёдорович
 Симанов, Александр Михайлович
 Соловьёв, Гавриил Иванович
 Степанов, Никита Андреевич
 Титов, Андрей Алексеевич
 Тихонов, Григорий Матвеевич
 Узаков, Аблакул Уразбаевич
 Федотов, Петр Иванович
 Хайбуллин, Кутлуахмет Кутлугаллямович
 Хайдаров, Амирьян Сулейманович
 Халиков, Тимирбулат Галяутдинович
 Хасанов, Сафа Хузянович
 Чайковский, Иосиф Ефимович
 Черненко, Николай Власович
 Чернухин, Иван Фомич
 Шагиев, Абдулла Файзурахманович
 Якупов, Николай Якупович

 Кавалеры ордена Славы трёх степеней.

 Павленко, Михаил Павлович, гвардии старшина, командир разведывательного взвода 58 гвардейского кавалерийского полка.
 Паутов, Валентин Васильевич, сержант, разведчик 32 танкового полка.
 Первин, Степан Сергеевич, гвардии старший сержант, командир сабельного отделения 58 гвардейского кавалерийского полка.
 Сергеев, Андрей Фёдорович, гвардии красноармеец, разведчик 60-го гвардейского кавалерийского полка.
 Тютюньков, Меркурий Иванович, гвардии младший сержант, сапёр сапёрно-подрывного взвода 62-го гвардейского кавалерийского полка.

Память 
 Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16-й гвардейской Черниговской кавдивизии) при Министерстве культуры и национальной политики Республики Башкортостан (Уфа, Дёмский район, ул. Левитана, д. 27).
 В честь 30-летия формирования дивизии в 1972 году в Уфе установлен памятник воинам 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавдивизии.
 Мемориальная доска на здании в Уфе, где находился штаб формирования 112-й кавалерийской дивизии.
 Мемориальная доска с именами всех 78-и Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, на здании Национального музея Республики Башкортостан (город Уфа, улица Советская, 14)
 Мраморный обелиск на «Высоте Бессмертия», у г. Белая Калитва, месте подвига воинов из 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, под командованием Героя Советского Союза лейтенанта А.Атаева
 Памятник первому командиру дивизии М. М. Шаймуратову в родном селе, автор — скульптор Б. Д. Фузеев.

 Документальный фильм «Всадники победы» (режиссёр: Амир Туйгунов; сценаристы: Салима Батисова, Амир Туйгунов; год выпуска: 2005; Киностудия «Башкортостан» г. Уфа)
 Улица Башкирской Кавдивизии в Уфе
 Переулок Башкирской кавдивизии находится в Дёмском районе Уфы, в посёлке Баланово
 7 августа 2012 года стартовал международный автопробег, посвящённый 70-летию формирования дивизии, по маршруту Уфа — Чернигов — Берлин — Уфа.
 В сентябре 2018 года Почта Луганской Народной Республики выпустила марку «Конный рейд Чернухино», посвящённую дивизии. Марка входит в блок «75-лет освобождению Луганской области от немецко-фашистских захватчиков».
 Памятник 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Аргаяшском районе Челябинской области, расположен у автодороги Челябинск-Кыштым близ деревни Бажикаево.
 Сквер башкирских конников и памятник башкирским конникам — открыты в 2009 году в городе Петровское Луганской области (Украина).
 11 сентября 2015 года — второй по величине в республике конный памятник; автор скульптор-монументалист и архитектор, член Союза художников России Денис Стритович. В открытии памятника участвовали Владимир Мединский и Рустэм Хамитов.
 8 июня 2022 года недалеко от места гибели генерал-майора М. М. Шаймуратова вблизи посёлка Штеровка открыт бюст героя (скульптор — Салават Щербаков) в составе создаваемого на этом месте мемориального комплекса «Высотой бессмертия».

Примечания

Литература 
 Ахмадиев Т. Х. Башкирская гвардейская кавалерийская. — Уфа: Китап, 1999. — 368 с.:ил.
 Багаутдинов А. М., Багаутдинов Р. А. Дебальцевский рейд 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. Хроника боев в документах вермахта. Монография. — Уфа. РИЦ БашГУ. 2020. −172 с. ISBN 978-5-7477-5170-5

См. также 
 Национальные воинские подразделения РККА

Ссылки 
 
 Алфавитные указатели  и  из 112-й Башкирской кавалерийской дивизии
 
 
 
 
 
 https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20AM_Bagautdinov%20RA_Debalytcevsti%20reid%207%20gvardeiskogo%20kavaleriskogo%20korpusa_mon_2020.pdf/view 
 http://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20i%20dr_sost_Poslednij%20boy%20Shajmuratova_sb%20doc_2020.pdf/view 
 https://cyberleninka.ru/article/n/vzyatie-chernuhino-112-y-bashkirskoy-kavaleriyskoy-diviziey-14-fevralya-1943-g-analiz-dokumentov-vermahta/viewer 

Кавалерийские дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Башкирские воинские подразделения РККА во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в Башкортостане в годы Великой Отечественной войны